Race the Sun bezieht sich auf:

 Race the Sun – Im Wettlauf mit der Zeit, US-amerikanische Abenteuerkomödie von Charles T. Kanganis (1996)
 Race the Sun (Videospiel), Videospiel aus dem Jahr 2013

Siehe auch:

 Race to the Sun, Roman von Rebecca Roanhorse (2020)
 Rennen zur Sonne, Spitzname des Straßenradrennens Paris–Nizza